Wilhelmietenklooster (Beveren) - voormalig klooster in Beveren, België
 Wilhelmietenklooster (Aalst) - voormalig klooster in Aalst, België